Геррі Монеген — канадський хокеїст, грав на позиції центрального нападника.
 Кемерон Монеген — американський модель та актор.